Casillas kan syfta på följande:

 Iker Casillas (1981–), en spansk fotbollsmålvakt

Geografi

Guatemala 

 Municipio de Casillas, kommun, Departamento de Santa Rosa,

Spanien 

 Casillas (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Casillas (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila,